Kukkonen ist der Familienname folgender Personen:

 Lasse Kukkonen (* 1981), finnischer Eishockeyspieler
 Petter Kukkonen (* 1981), Nordischer Kombinierer und Schriftsteller
 Sini Kukkonen (* 1986), finnische Gewichtheberin
 Sinikka Kukkonen (1947–2016), finnische Orientierungs- und Ski-Orientierungsläuferin
 Sirpa Kukkonen (* 1958), finnische Ski-Orientierungsläuferin